Thaya – Fiume centro-europeo che scorre fra l'Austria e la Repubblica Ceca
Thaya – Comune austriaco del distretto di Waidhofen an der Thaya, in Bassa Austria